Терещу́к — белорусская, польская фамилия. Известные носители:
 Терещук, Борис Павлович (род. 1945) — советский волейболист и волейбольный тренер.
 Терещук, Василий Васильевич (род. 1957) — украинский политический деятель, публицист.
 Терещук, Виктория Анатольевна (род. 1982) — украинская спортсменка (современное пятиборье).
 Терещук, Владимир Григорьевич (1940—2014) — советский и российский государственный, партийный и хозяйственный деятель.
 Терещук, Иван Андреевич (1915—1994) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Терещук, Пётр (1875-1963) - австрийский художник, скульптор.